Међузонски турнир 1976. (Манила) је један од два међузонска турнира одржана 1976. (други је одржан у Билу), и одигран је од 13. јуна до 10. јула. 

Просечан рејтинг је био 2538, односно турнир је био 12. категорије. Три победника су имала право да учествују на мечевима кандидата 1977/78.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Манила, 13.06. - 10.07. 1976 год.
|-
! № !! Учесник !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Бодови
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2620 ||  || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 13 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2635 || ½ ||  || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 12½
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2600 || ½ || 1 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ 
|-
| 4 || align=left| || 2550 || 0 || ½ || 1 ||  || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 12 
|-
| 5 || align=left| || 2475 || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 11½
|-
| 6 || align=left| || 2620 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 11½
|-
| 7 || align=left| || 2540 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 ||  || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 10½
|-
| 8 || align=left| || 2520 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ ||  || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 10½ 
|-
| 9 || align=left| || 2545 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 ||  || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 10½ 
|-
| 10 || align=left| || 2630 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 10 
|-
| 11 || align=left| || 2540 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ ||  || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 10 
|-
| 12 || align=left| || 2555 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 ||  || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 10 
|-
| 13 || align=left| || 2470 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 ||  || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 10 
|-
| 14 || align=left| || 2540 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 ||  || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9
|-
| 15 || align=left| || 2585 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 ||  || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 8½ 
|-
| 16 || align=left| || 2505 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 ||  || 0 || 1 || 1 || 0 || 7 
|-
| 17 || align=left| || 2460 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 ||  || 1 || ½ || 0 || 6 
|-
| 18 || align=left| || 2520 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 ||  || ½ || ½ || 5 
|-
| 19 || align=left| || 2365 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ ||  || ½ || 5 
|-
| 20 || align=left| || 2380 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ ||  || 5 
|}

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 112, 543. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије на сајту pgnmentor.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах на Филипинима
Шах у 1976.